Guamá oder Guama steht für:

 Guamá (Kuba), ein Municipio in der Provinz Santiago de Cuba, Kuba
 Guamá (Fluss), im gleichnamigen Municipio in Kuba
 ein Stadtbezirk von San Germán, Puerto Rico

 Guama, Synonym für die Frucht des Mimosengewächses Inga edulis

Guamá ist der (Familien-)Name folgender Personen:
 Guamá (Taíno) (?–1532), Häuptling der Taíno-Urbewohner Kubas
 Byron Guamá (* 1985), ecuadorianischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Guamal (Magdalena)